Зала слави словацького хокею () — заснована 30 листопада 2002 року. Значним поштовхом у її створенні стала перемога збірної Словаччини на чемпіонаті світу 2000. Спочатку розташовувалася у замку Братиславський Град. У квітні 2004 переїхала до Національного словацького музею у Братиславі.

Джерела 
 Зала слави словацького хокею (офіційний сайт) 

Хокей у Словаччині
Спортивні музеї
Хокей